Ви́ктор Васи́льевич Анто́нов:
 Антонов, Виктор Васильевич (1938—2014) — советский и российский историк, искусствовед и общественный деятель.
 Антонов, Виктор Васильевич (род. 1951) — советский и российский врач, Заслуженный врач Российской Федерации.
 Антонов, Виктор Васильевич (род. 1969) — казахстанский футболист, тренер и арбитр.
 Антонов, Виктор Васильевич (род. 1927) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-майор внутренней службы.